Bukovčić (prezime)
 Andrija Bukovčić, senjski kapetan iz Posljednjih Stipančića hrvatskog književnika Vjenceslava Novaka
 Miroslav Bukovčić, kaskader
 Milan Bukovčić, kaskader
 Bukovčić (brdo u Tuzli)
 Bukovčić (groblje u Tuzli)
 Meteorološka postaja Bukovčić
 Ixobrychus minutus, čapljica, bukovčić, vrsta barske ptice